Тит-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Тит-Кюель — озеро, между р. Кыллах(Тарагай-Юряге) и р. Вилюй, координаты 63°54’с. ш. 122°22’в. д..
 Тит-Кюель — падь, на правом берегу р. Кутту, координаты 63°07’с. ш. 119°21’в. д..
 Тит-Кюель — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°45’с. ш. 123°31’в. д..

Примечания

См. также 
 Тит-Кёлюе
 Тис-Кюель